Antoni Zawadzki (1859–1928) – generał brygady Wojska Polskiego
 Antoni Zawadzki (1873–1934) – gdański ksiądz, polityk Partii Centrum
 Antoni Zawadzki (ur. 1884) – działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (9 listopada 1933)
 Antoni Rudolf Zawadzki ps. „Rogala” (1896–1974) – oficer geograf Wojska Polskiego, kawaler KN i Krzyża Walecznych (czterokrotnie), wykładowca Oficerskiej Szkoły Służby Geograficznej, uczestnik wypraw polarnych, jego nazwisko otrzymał lodowiec Zawadzkiego
 Antoni Zawadzki ps. „Teresa” – podporucznik Wojska Polskiego, szef dywersji Obwodu AK Jasło

Uwagi

Przypisy